«Железный коготь» () может означать:

 Железный коготь — американский киносериал 1916 года.
  — американский киносериал 1941 года.
 Железный коготь — тип .
 Железный коготь — шотландская рок-группа.